Ива́н Петро́вич Вто́ров (род. 27 мая 1964 года, Москва, СССР) — российский эколог, биогеограф, историк геологии. Кандидат географических наук (1993). Руководитель группы истории геологии Геологического института РАН. Специалист в области истории геологии и гавайеведения. Соавтор патента «Информационная система „История геологии и горного дела“». Википедист, участник проектов Викимедиа.

Биография 
Родился 27 мая 1964 года в Москве (СССР).

В 1981 году поступил и в 1986 году окончил биолого-химический факультет МГПИ имени В. И. Ленина. За время учёбы был в экспедициях в Гирканский заповедник, Мордовский заповедник (1982), Сатаплийский заповедник, Каневский заповедник, Хортобадь (1983), Дарвинский заповедник, Тува (1984) и другие. Из почвенных проб, собранных и обработанных И. П. Второвым в экспедиции на Западный Алтай (Ивановский хребет, 1983), был описан новый род коллембол — 

В 1986—1987 годах проходил срочную службу в учебной части инженерных войск в селе Руда (Каменец-Подольский район), затем сержант-Понтонёр в Центральной группе войск в Чехословакии, Високе-Мито.

С 1988 года работал в отделе биогеографии Института географии АН СССР. Работал в научных экспедициях в:
 1988—1991 — пустыни Кызыл-Кум и Кара-Кум (1990).
 1989—1990, 1991 — Хавайи-Волкейнос.
 1991 — пустыня Негев, остров Шпицберген.

В 1993 году в ИГ РАН защитил диссертацию на соискание учёной степени кандидата географических наук. Тема — «Закономерности пространственной структуры и динамики комплексов почвенных беспозвоночных в экосистемах пустынь: На примере Кызылкумов». Специальность 11.00.05 — Биогеография и география почв.

В 2000—2009 годах руководил интернет-проектами МДМ-Банка.

Работает в Геологическом институте РАН: руководитель группы истории геологии.

Автор нескольких десятков научных трудов и викиучебника «Гавайеведение» (2018).

Является автором (совместно с Малаховой И. Г.) патента «Информационная система „История геологии и горного дела“» (15.11.2019).

С 2018 года входит в редколлегию журнала «Бюллетень Комиссии по изучению четвертичного периода».

Сфера научных интересов: история геологии, информационная система История геологии и горного дела, история почвоведения, гавайеведение.

Членство в научных обществах 
 Русское географическое общество (РГО)
 2013 — Московское общество испытателей природы (МОИП)
 2014 — Международная комиссия по истории геологических наук (INHIGEO)
 2018 — Общество почвоведов имени В. В. Докучаева, Комиссия по истории почвоведения, мелиорации и географии почв
 2019 — Российское геологическое общество, Секция истории геологии.

Публикации 
Основные труды:
 Vtorov I. Feral pig removal: Effect on soil microarthropods in a Hawaiian rain forest] // Journal of Wildlife Management. 1993. Volume 57. No 4. P. 875—880. DOI:10.2307/3809092
 Второв И. П. (в коллективе авторов). История наук о Земле. Коллективная монография. Вып. 6 / Под ред. В. А. Снытко, В. А. Широковой. — М.: «Акколитъ», 2017. — 348 с. — ISBN 978-5-906521-03-3
 Vtorov I. History of the quaternary study at the Geological Institute RAS: to the 90th anniversary of the institute // IOP Publishing; Conference series: Earth and environmental science. Vol. 579. 2020. 012177: 6 p. [International symposium: Earth sciences: history, contemporary issues and prospects: Moscow. 10 March 2020]. DOI:10.1088/1755-1315/579/1/012177
 Vtorov I. The importance of A.E. Fersman research on the island of Elba (1908) // Physis: Rivista Internazionale di Storia della Scienza. 2021. Vol. 56. Fasc. 1/2. P. 333—350. (The History of Geological Sciences as a disciplinary crossing point: the Proceedings of the INHIGEO 2019 Symposium)
Викиучебник: «Гавайеведение», 2018.

Примечания

Литература 
 Critchlow L. Russian researcher helps Volcano Park // Hawaii Tribune-Herаld. 1990. March, 28. P. 1, 8.

Ссылки 

 Фото архив И. П. Второва на сайте «История России в фотографиях»
 Профили автора: Журналы РАН, Истина МГУ, РИНЦ, ГИН РАН.
 Фотограф: Викимедиа, История России в фотографиях.

Выпускники 856 школы
Выпускники биолого-химического факультета МПГУ
Члены Русского географического общества после 1991 года
Биогеографы СССР
Экологи СССР
Сотрудники Лаборатории биогеографии Института географии РАН
Сотрудники Геологического института РАН
Википедисты
Участники проектов Викимедиа
Исследователи Гавайев
Историки геологии
Члены ИНИГЕО